Freut euch des Lebens bezeichnet
 Freut euch des Lebens (Lied) (1793), Volkslied der Schweizer Autoren Usteri und Nägeli
 Freut Euch des Lebens (1934), deutsche Filmkomödie
 Freut euch des Lebens (1949), deutscher Titel des britischen Spielfilms Whisky Galore

Siehe auch:
 Freuet euch des Lebens, Walzer von Johann Strauss Sohn (op. 340)